Harig ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Harig (1933–2017), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Georg Harig (1935–1989), deutscher Medizinhistoriker
 Gerhard Harig (1902–1966), deutscher Physiker
 Hans-Dieter Harig (* 1938), deutscher Industrie-Manager
 Ludwig Harig (1927–2018), deutscher Lehrer, Schriftsteller und literarischer Übersetzer
 Matthias Harig (* 1960), deutscher Jazztrompeter
 Michael Harig (* 1960), deutscher Politiker (CDU), Landrat des Landkreises Bautzen
 Paul Harig (1900–1977), deutscher Politiker (KPD)
 Peter Harig (1893–1981), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum, CDU)

Siehe auch:
 Harich
 Harrich